

Населені пункти та їхні частини

 Баґна — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Баґна — село в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Баґна — село в гміні Машево Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Баґна — частина села Любевиці в гміні Любево Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Баґна — частина села Тарґаниці в гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Баґна — частина села Лапчиця в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Баґна — частина села Доброцеш в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Баґна — частина села Дзежби-Влосцянські в гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Баґна — частина села Охаби-Мале в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Баґна — колонія в гміні Комарувка-Подляська Радинського повіту Люблінського воєводства
 Баґна — осада в гміні Ліпуш Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки